Rossellino ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rossellino (1427/1428–nach 1478), italienischer Bildhauer
 Bernardo Rossellino (1409–1464), italienischer Bildhauer und Baumeister